Борчашвили — фамилия. Известные носители:
 Борчашвили, Адам (1996) — австрийский дзюдоист.
 Борчашвили, Вахтанг (1941) — советский самбист и дзюдоист.
 Борчашвили, Имран (1994) — австрийский дзюдоист.
 Борчашвили, Мовли (2001) — австрийский дзюдоист.
 Борчашвили, Шамиль (1995) — австрийский дзюдоист.